Шессон:
 Шессон, Клод (1920—2012) — министр иностранных дел Франции в 1981—1984 годах.
 Шессон, Эмиль (1836—1910) — французский инженер, экономист